Ю́лия Само́йлова:
 Самойлова, Юлия Олеговна (род. 1989) — российская певица, представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2018».
 Самойлова, Юлия Павловна (1803—1875) — графиня.